Звери (лат. -{Carnivora}-, [Карнивора] — „месождери”) је ред плацентални сисара и монофилетска крунска група унутар кладуса Carnivoraformes. Звери су подељене на два подреда: мачколике звери (лат. -{Feliformia}-) и псолике звери (лат. -{Caniformia}-). Стручни назив за чланове овог реда сисара је карнивори, док се назив „месождер” (која се често користи за чланове ове групе) не мора односити на њих, већ на било који други организам који се храни месом.

Етимологија назива 

У српском језику, као и у осталим словенским језицима, назив овог реда сисара води порекло од старословенске и прасловенске речи зверь (звер), што значи дивља животиња.

Опис 

Данас на Земљи живи око 280 живући врста звери (око 160 врста псолики звери и око 120 врста мачколики звери), које се могу пронаћи на свим континентима света у свим могућим околишима (од хладни подручја на северном и јужном поларном кругу до сушни пустињски крајева, као што је то Сахара). У поређењу са другим групама сисара, ред звери заузима пето место по заступљености броја живи врста унутар своје групе.

Звери су, као ред сисара, веома разноврсне у погледу физичке величине, од женки мале ласице (које могу да теже од 29 до 117 g, и достижу дужину од 11,4 до 20,4 cm) па до мужјака поларног медведа (који можу да теже од 350 до 700 kg, и достижу дужину од 2,4 до 3 m) и мужјака јужног морског слона (који могу да теже од 2200 до 4000 kg, и достижу дужину од 4,2 до 5,8 m).

Глава, лобања и зуби 

Зуби су у већине звери хетеродонтни по природи (тј. различитих су облика, као у већине сисара), оштри и шињасти, и служе за убијање плена. Међутим, неке врсте и групе звери немају хетеродонтне зубе као на примјер:
 код хијенског вука су зуби веома смањени, а зуби на делу образа су специјализовани за исхрану базирану на инсектима;
 код перајара су зуби хомодонтни (тј. истог су облика), јер су прилагођени хватању риба (неки врста перајара уопште не поседују зубе на делу образа).
Очњаци код звери су углавном дуги и дебели, конусног су облика, веома су уочљиви и отпорни су јако на притисак. Све врсте копнени звери поседују по три пара секутића у горњем и доњем реду зуба, сем морске видре која посједује два пара сјекутића у доњем реду зуба. Кутњаци су бунодонтног типа са оштрим грбицама, и служе за кидање и млевење меса. Трећи пар кутњака у вилицама звери није присутан. Први доњи кутњаци (m1) и четврти горњи преткутњаци (P4) су модификовани у такозване карнасалне зубе (тј. зубе дераче), који имају крунице у облику ножа и њих користе да би кидали месо, па чак и да би секли хрскавицу и кост. Код медведа и ракуна су ови зуби секундарно редуковани.

Чула код звери су добро развијена, посебно вид, слух и мирис, што указује на свестраност њиховог лова. Лобање код звери су јаче грађе са јаком јагодичним (зигоматским) луком. Вилице код звери су снажне. Сагитална креста је често присутна на лобањама звери и понекад се може лако уочити код врста гдје је присутан полни диморфизам, као на примјер морски лав и фоке крзнаши. Код неки врста мали звери је ова креста веома редукована. Неурокранијум је увећан, а чеона кост је позиционирана испред. У већине звери су очи поставите испред лица, омогућавајући им бинокуларни вид. Псолике звери имају дугу њушку и у устима имају много зуба, док мачколике звери имају кратку њушку и мало зуба у устима.

Остатак тела 

Већина звери су брзе, окретне и јаке животиње. Све врсте поседују по четири мишићаве ноге са по пет прстију на предњим шапама и по четири прста на задњим шапама. Код копнени звери шапе поседују меке јастучиће и оштре, кукасто повијене канџе. Копнене звери се могу кретати плантиградно (медведи, ракуни, мунгоси, куне, амерички творови и вивериди) или дигитиградно (пси, мачке и хијене).

Код перајара су ноге модификоване у пераје, те се за разлику од други морски сисара као што су то китови и морске краве који се кроз воду крећу помоћу свог репа, они се крећу са својим перајама (праве фоке користе задње пераје, ушате фоке предње, а моржеви све четири). Овај начин кретања код перајара је резултовао да они имају кратак реп и хидродинамичну грађу тела.

Поред перајара, и друге групе звери поседују свој препознатљив изгледе. Пси су углавном сисари прилагођени трчању, имају витку грађу тела и често се ослањају на своје зубе како би ухватили свој плен. Медведи су много већи од паса и они се ослањају на своју физичку снагу да би дошли до хране. Мачке, у поређењу са псима и медведима, могу да увлаче своје канџе и такође поседују предње ноге које су много дуже и јаче од задњих ногу, како би са њима свладале свој плен. Хијене по свом изгледу наликују псима и имају нагнута леђа, јер су им предње ноге дуже од задњих. Црвена панда и ракуни по свом изгледу наликују на медведе, али су зато много мањи од њих и имају дуг реп. Друге мале звери (куне, амерички творови, мунгоси, мадагаскарски мунгоси, вивериди, афричка палмина цибетка и азијски линсанзи) су грађене слично као изумрли сисари из парафилетске породице Miacidae, иако неке врсте и групе поседују робусну грађу тела (ждеравац и јазавци).

Зависно од станишта у коме живе, дужина и густина крзна код звери варира. Код врста које живе на подручјима са топлом климом, крзно је често кратко и ретко. Супротно томе, код врста које живе на подручјима са хладном климом крзно је дуго, густо и често масно због масне супстанце која им омогућава да задрже телесну температуру. Боја крзна код звери варира и често укључује црну, белу, наранџасту, жуту и црвену боју, као и многе нијансе сиве и смеђе боје. На крзну код звери су присутне и разни узорци: пругасти, пегави, прстенасти, умрљани или подебљане шаре. Такође, постоји и повезаност између станишта у коме врста живи и узорка и боје крзна, као што су на пример, мрље или прстенасти узорци код врста које обитавају у шумовитом окружењу. Неке врсте звери су полиморфне врсте, тј. да унутар популације неке врсте постоје индивидуе са другачијом бојом крзна од остатка популације (као на пример вук). Неке врсте звери у току године мењају боју, дужину и густину крзна, као што су то велика ласица и поларна лисица. Ове врсте у току лета имају смеђе и ретко крзно, а у току зиме бело и густо крзно. Перајари, морске видре и поларни медведи поседују дебели слој масног ткива који има улогу топлотне изолације.

Велики број врста има добро развијене аналне жлезде које имају значај при обележавању територије. Женке рађају више младунаца и број млечних жлезда им је од 3 до 7 пари.

Исхрана 
Представници овог реда сисара се одликују пре свега месождерским начином исхране, те им је телесна грађа прилагођена лову. Звери имају зубе и канџе прилагођене за хватање и конзумирање других животиња. Многи врсте лове у чопорима и друштвене су животиње, што им даје предност над већим пленом. Неки звери (као што су то поларни медвед, мачке и перајари) се у потпуности хране само са месом. Друге звери, као што су то ракуни и медведи, су у већој мери сваштоједи (у зависности од станишта конзумирају храну животињског или биљног порекла). Џиновска панда је углавном биљојед, али се такође понекад храни и храном животињског порекла.

Еволуција 
Прве звери су се развиле од предака који су били чланова парафилетске породице Miacidae пре 51,9 милиона година. Оне су се ускоро поделиле у двије групе: мачколике звери и псолике звери.

Систематика

Историја класификације 
1758. године је шведски ботаничар Карл фон Лине све врсте живући звери које су тада биле знане науци уврстио у ред Ferae у десетом издању своје књиге Systema Naturae. Ова група је била дефинисана као сисари који обично имају по шест чуњастих предњих зуба у свакој вилици, дуже кљове, зубе за дробљење са чуњастим избочинама, стопала са шиљатим канџама и хране се труповима и пленом других животиња. Звери су биле подељене у шест родова:
 Canis - чине га пси и хијене,
 Felis - мачке,
 Mustela - чине га скоро све врсте куна (притом не рачунајући јазавце и ждеравца),
 Phoca - чине га сви перајари,
 Viverra - чине га вивериди, мунгоси и амерички творови,
 Ursus - чине га медведи, ракуни, јазавци и ждеравац.

Ова класификација звери је вредела све до 1821. године када је британски писац Томас Едвард Бовдич дао нови назив за ову групу сисара, који је касније признат од стране научне заједнице. Касније су звери добиле нову класификацију, где су биле подељене у два подреда: Fissipedia и Pinnipedia. Након тога, каснија генетска и палеонтолошка истраживања су показала да је ова класификација неважећа и према данашњој класификацији су звери подељене на два подреда: Feliformia и Caniformia. Једно време су изумрле породице сисара Miacidae и Viverravidae биле уврстене у ред звери, но касније су препознате као блиски сродници овог реда. Представници реда Creodonta (данас редова Hyaenodonta и Oxyaenodonta) су раније сматрани прецима звери јер и они такође поседују карнасалне зубе. Касније је утврђено да су ови сисари само у блиском сродству са зверима, и да су њихови карнасални зуби другачији по грађи од зуба звери. Такође је утврђено да су љускавци најближи живи сродници звери.

Класификација 
[† - ознака за изумрли таксон]

Ранија класификација 
Некадашња класификација реда Carnivora:
 Ред: Carnivora (звери)
 Подред: Fissipedia (копнене звери)
 Натпородица: Canoidea (псолике звери)
 Породица: Canidae (пси)
 Породица: Mustelidae (куне и амерички творови)
 Породица: Procyonidae (ракуни и црвена панда)
 Породица: Ursidae (медведи)
 Породица: †Amphicyonidae (медвједолики пси)
 Породица: †Miacidae
 Натпородица: Feloidea (мачколике звери)
 Породица: Felidae (мачке)
 Породица: Hyaenidae (хијене)
 Породица: Viverridae (вивериди,мунгоси, азијски линсанг и афричка палмина цибетка)
 Породица: †Nimravidae (лажне сабљозубе мачке)
 Породица: †Viverravidae
 Подред: Pinnipedia (перајари)
 Породица: Odobenidae (моржеви)
 Породица: Otariidae (ушате фоке)
 Породица: Phocidae (праве фоке)

Савремена класификација 
Савремена класификација реда Carnivora:
 Ред: Carnivora (звери)
{|
|- style="vertical-align:top;"
|
 Подред: Caniformia (псолике звери)
 Род: †Harpalodon
 Род: †Lycophocyon
 Род: †Procynodictis
 Натпородица: †Amphicyonoidea
 Породица: †Amphicyonidae (медведолики пси)
 Кладус: Canoidea
 Ифраред: Cynoidea
 Породица: Canidae (пси)
 Ифраред: Arctoidea
 Род: †Amphicticeps
 Парворед: Ursida
 Род: †Adracon
 Натпородица: Ursoidea
 Породица: Ursidae (медведи)
 Натпородица: Musteloidea
 Род: †Plesiogale
 Породица: Ailuridae
 Породица: Mephitidae (амерички творови)
 Породица: Mustelidae (куне)
 Породица: Procyonidae (ракуни)
 Incertae sedis:
 Род: †Peignictis
 Кладус: Pinnipedimorpha (перајолики сисари)
 Род: †Kolponomos
 Род: †Pinnarctidion
 Породица: †Enaliarctidae <−−−[парафилетска породица] Род: †Enaliarctos <−−−[парафилетски род]
 †Enaliarctos barnesi
 †Enaliarctos emlongi
 †Enaliarctos mealsi
 †Enaliarctos mitchelli
 †Enaliarctos tedfordi
 Породица: †Semantoridae
 Кладус: Pinnipediformes
 Род: †Pacificotaria
 Род: †Pteronarctos
 Кладус: Pinnipedia (перајари)
 Натпородица: Otarioidea Породица: Odobenidae (моржеви)
 Кладус: Pan-Otariidae Род: †Eotaria
 Породица: Otariidae (ушате фоке)
 Натпородица: Phocoidea Породица: Phocidae (праве фоке)
 Породица: †Desmatophocidae
|
 Подред: Feliformia (мачколике звери)
 Род: †Chailicyon
 Род: †Eosictis
 Род: †Tapocyon
 Породица: †Palaeogalidae
 Породица: †Quercygalidae
 Натпородица: †Nimravoidea (лажне сабљозубе мачке)
 Породица: †Nimravidae (лажне сабљозубе мачке)
 Кладус: Aeluroidea Род: †Alagtsavbaatar
 Род: †Anictis
 Род: †Asiavorator
 Род: †Shandgolictis
 Натпородица: Nandinioidea Породица: Nandiniidae
 Натпородица: Feloidea Род: †Haplogale
 Род: †Stenogale
 Род: †Viretictis
 Породица: Felidae (мачке)
 Породица: Prionodontidae
 Породица: †Barbourofelidae (лажне сабљозубе мачке)
 Породица: †Stenoplesictidae
 Incertae sedis:
 Род: †Pseudictis
 Инфраред: Viverroidea Породица: Viverridae (вивериди)
 Натпородица: Herpestoidea'''
 Породица: Eupleridae (мадагаскарски мунгоси)
 Породица: Herpestidae (мунгоси)
 Породица: Hyaenidae (хијене)
 Породица: †Lophocyonidae
 Породица: †Percrocutidae
|}

Филогенија 
Доље приказани кладограми представљају филогенетске везе реда Carnivora.

Временска распрострањенст

Унутар кладуса Carnivoraformes

Унутар реда Carnivora

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Fissipedia

Напомене

Референце

Литература 

 
 
 Andreas Johann Lang, Thomas Engler, Thomas Martin (2021) "Dental topographic and three-dimensional geometric morphometric analysis of carnassialization in different clades of carnivorous mammals (Dasyuromorphia, Carnivora, Hyaenodonta)" Journal of Morphology; 1–18.

Спољашње везе 

 High-Resolution Images of Carnivore Brains
 Benjamin Burger - "Lecture 80 - Meat Eating Mammals: Creodonts and Carnivores"